Planika je lahko:
 Planika, ena najbolj znanih evropskih gorskih rož
 Planika (rod), rod cvetic iz družine nebinovk
 Planika (društvo), slovensko kulturno društvo v Kanalski dolini
 Planika (podjetje), podjetje za trženje in proizvodnjo obutve
 Edelweiß, občasno poimenovanje Južnotirolska ljudska stranka
 Dom Planika pod Triglavom, gorska koča